A edição de 1979/1980 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos espanhóis do Valencia CF que, na final, derrotou os ingleses do Arsenal FC, no desempate por penáltis, por 5-4, após ter ficado 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento.  Este foi o primeiro troféu de uma prova da UEFA conquistado pelo Valência CF.

O representante português, o Boavista FC, foi eliminado na 2.ª Eliminatória pelos soviéticos do Dínamo Moscovo.

Pré-eliminatória

Esquema 
{{Torneio 32 equipas ida volta 2|RD1=Dezesseis-avos|RD2=Oitavos-de-final|RD3=Quartos-de-final|RD4=Meias-finais|RD5=Final|time-width=130|golsi-width=25|golsv-width=25|RD1-time01= Dínamo Moscovo|RD1-gols01-1=-|RD1-gols01-2=-|RD1-gols01-agg=w|RD1-time02= KS Vllaznia|RD1-gols02-1=-|RD1-gols02-2=-|RD1-gols02-agg=o|RD1-time03= Sliema Wanderers|RD1-gols03-1=2|RD1-gols03-2=0|RD1-gols03-agg=2|RD1-time04= Boavista|RD1-gols04-1=1|RD1-gols04-2=8|RD1-gols04-agg=9|RD1-time05= Cliftonville FC|RD1-gols05-1=0|RD1-gols05-2=0|RD1-gols05-agg=0|RD1-time06= FC Nantes|RD1-gols06-1=1|RD1-gols06-2=7|RD1-gols06-agg=8|RD1-time07= BSC Young Boys|RD1-gols07-1=2|RD1-gols07-2=0|RD1-gols07-agg=0|RD1-time08= Steaua Bucareste|RD1-gols08-1=2|RD1-gols08-2=6|RD1-gols08-agg=8|RD1-time09= Reipas Lahti|RD1-gols09-1=0|RD1-gols09-2=0|RD1-gols09-agg=0|RD1-time10= Aris Bonnevoie|RD1-gols10-1=1|RD1-gols10-2=1|RD1-gols10-agg=2|RD1-time11= ÍA|RD1-gols11-1=0|RD1-gols11-2=0|RD1-gols11-agg=0|RD1-time12= FC Barcelona|RD1-gols12-1=1|RD1-gols12-2=5|RD1-gols12-agg=6|RD1-time13= Boldklubben 1903|RD1-gols13-1=2|RD1-gols13-2=0|RD1-gols13-agg=2|RD1-time14= Valencia CF|RD1-gols14-1=2|RD1-gols14-2=4|RD1-gols14-agg=6|RD1-time15= Glasgow Rangers|RD1-gols15-1=2|RD1-gols15-2=0|RD1-gols15-agg=2|RD1-time16= Fortuna Düsseldorf|RD1-gols16-1=0|RD1-gols16-2=1|RD1-gols16-agg=1|RD1-time17= Arsenal|RD1-gols17-1=2|RD1-gols17-2=2|RD1-gols17-agg=4|RD1-time18= Fenerbahçe SK|RD1-gols18-1=0|RD1-gols18-2=0|RD1-gols18-agg=0|RD1-time19= Wrexham FC|RD1-gols19-1=3|RD1-gols19-2=2|RD1-gols19-agg=5|RD1-time20= 1.FC Magdeburg  (a.p.) |RD1-gols20-1=2|RD1-gols20-2=5|RD1-gols20-agg=7|RD1-time21= Panionios|RD1-gols21-1=4|RD1-gols21-2=1|RD1-gols21-agg=5|RD1-time22= FC Twente|RD1-gols22-1=1|RD1-gols22-2=2|RD1-gols22-agg=3|RD1-time23= IFK Göteborg|RD1-gols23-1=1|RD1-gols23-2=1|RD1-gols23-agg=2|RD1-time24= Waterford United|RD1-gols24-1=0|RD1-gols24-2=1|RD1-gols24-agg=1|RD1-time25= Wacker Innsbruck|RD1-gols25-1=1|RD1-gols25-2=0|RD1-gols25-agg=1|RD1-time26= Lokomotíva Košice|RD1-gols26-1=2|RD1-gols26-2=1|RD1-gols26-agg=3|RD1-time27= Beerschot|RD1-gols27-1=0|RD1-gols27-2=1|RD1-gols27-agg=1|RD1-time28= HNK Rijeka|RD1-gols28-1=0|RD1-gols28-2=2|RD1-gols28-agg=2|RD1-time29= Arka Gdynia|RD1-gols29-1=3|RD1-gols29-2=0|RD1-gols29-agg=3|RD1-time30= Beroe Stara Zagora|RD1-gols30-1=2|RD1-gols30-2=2|RD1-gols30-agg=4|RD1-time31= Juventus|RD1-gols31-1=2|RD1-gols31-2=1|RD1-gols31-agg=3|RD1-time32= Győri ETO FC|RD1-gols32-1=0|RD1-gols32-2=2|RD1-gols32-agg=2|RD2-time01= Dínamo Moscovo  (gf) |RD2-gols01-1=0|RD2-gols01-2=1|RD2-gols01-agg=1|RD2-time02= Boavista|RD2-gols02-1=0|RD2-gols02-2=1|RD2-gols02-agg=1|RD2-time03= FC Nantes|RD2-gols03-1=3|RD2-gols03-2=2|RD2-gols03-agg=5|RD2-time04= Steaua Bucareste|RD2-gols04-1=2|RD2-gols04-2=1|RD2-gols04-agg=3|RD2-time05= Aris Bonnevoie|RD2-gols05-1=1|RD2-gols05-2=1|RD2-gols05-agg=2|RD2-time06= FC Barcelona|RD2-gols06-1=4|RD2-gols06-2=7|RD2-gols06-agg=11|RD2-time07= Valencia CF|RD2-gols07-1=1|RD2-gols07-2=3|RD2-gols07-agg=4|RD2-time08= Glasgow Rangers|RD2-gols08-1=1|RD2-gols08-2=1|RD2-gols08-agg=2|RD2-time09= Arsenal|RD2-gols09-1=2|RD2-gols09-2=2|RD2-gols09-agg=4|RD2-time10= 1.FC Magdeburg|RD2-gols10-1=1|RD2-gols10-2=2|RD2-gols10-agg=3|RD2-time11= Panionios|RD2-gols11-1=1|RD2-gols11-2=0|RD2-gols11-agg=1|RD2-time12= IFK Göteborg|RD2-gols12-1=0|RD2-gols12-2=2|RD2-gols12-agg=2|RD2-time13= Lokomotíva Košice|RD2-gols13-1=2|RD2-gols13-2=0|RD2-gols13-agg=2|RD2-time14= HNK Rijeka|RD2-gols14-1=0|RD2-gols14-2=3|RD2-gols14-agg=3|RD2-time15= Beroe Stara Zagora|RD2-gols15-1=1|RD2-gols15-2=0|RD2-gols15-agg=1|RD2-time16= Juventus  (a.p.) |RD2-gols16-1=0|RD2-gols16-2=3|RD2-gols16-agg=3|RD3-time01= Dínamo Moscovo|RD3-gols01-1=0|RD3-gols01-2=3|RD3-gols01-agg=3|RD3-time02= FC Nantes|RD3-gols02-1=2|RD3-gols02-2=2|RD3-gols02-agg=4|RD3-time03= FC Barcelona|RD3-gols03-1=0|RD3-gols03-2=3|RD3-gols03-agg=3|RD3-time04= Valencia CF|RD3-gols04-1=1|RD3-gols04-2=4|RD3-gols04-agg=5|RD3-time05= Arsenal|RD3-gols05-1=5|RD3-gols05-2=0|RD3-gols05-agg=5|RD3-time06= IFK Göteborg|RD3-gols06-1=1|RD3-gols06-2=0|RD3-gols06-agg=1|RD3-time07= HNK Rijeka|RD3-gols07-1=0|RD3-gols07-2=0|RD3-gols07-agg=0|RD3-time08= Juventus|RD3-gols08-1=0|RD3-gols08-2=2|RD3-gols08-agg=2|RD4-time01= FC Nantes|RD4-gols01-1=2|RD4-gols01-2=0|RD4-gols01-agg=2|RD4-time02= Valencia CF|RD4-gols02-1=1|RD4-gols02-2=4|RD4-gols02-agg=5|RD4-time03= Arsenal|RD4-gols03-1=1|RD4-gols03-2=1|RD4-gols03-agg=2|RD4-time04= Juventus|RD4-gols04-1=1|RD4-gols04-2=0|RD4-gols04-agg=1|RD5-time01= Valencia CF  (gp) |RD5-gols01=0(5)|RD5-time02= Arsenal|RD5-gols02=0(4)'}}

 Primeira Eliminatória 1Klubi Sportiv Vllaznia rejeitou jogar por questões políticas e, assim, o Dínamo Moscovo foi apurado automaticamente''

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1979 no futebol
1980 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças